Ольга Микутина (; род. 6 октября 2003 года, Харьков, Украина) — австрийская фигуристка, выступающая в одиночном катании. Двукратная чемпионка Австрии (2020—2021). Участница Олимпийских игр (2022).

По состоянию на 1 ноября 2022 года занимает 30-е место в рейтинге Международного союза конькобежцев.

Карьера 
Ольга Микутина родилась 6 октября 2003 года в Харькове (Украина). Её отец Роман — хоккеист. Она начала заниматься фигурным катанием в 2007 году в возрасте четырех лет. Она начала свою карьеру в фигурном катании, выступая за Украину, и к 12 годам уже была трехкратной чемпионкой Украины в своей возрастной категории.

Когда ей было 12 лет, её родители решили, что ей нужны лучшие условия для тренировок, чем в Украине, и посоветовали найти тренера Елену Романову в Фельдкирхе (Австрия). Она начала выступать за Австрию на международном уровне в 2016 году. Впоследствии в январе 2020 года она стала гражданкой Австрии.

На юниорском чемпионате Австрии 2018 года Ольга Микутина завоевала бронзовую медаль.

Ольга Микутина дебютировала в юниорском Гран-при ISU в августе 2019 года. Она заняла 13-е место в общем зачете. Участвовала в этапах Кубка мира среди юниоров.

На чемпионате Австрии 2019 года в декабре Ольга Микутина выиграла свой первый юниорский национальный титул и, таким образом, была включена в состав сборной Австрии на чемпионат мира среди юниоров 2019 года в Загребе, Хорватия. На мартовском турнире она заняла двадцатое место в короткой программе и квалифицировалась в произвольной программе, где заняла пятнадцатое место, что подняло ее на восемнадцатое место в общем зачете.

В декабре 2019 она выиграла золото как на юниорском, так и на взрослом уровнях на чемпионате Австрии, став первой фигуристкой, которая одновременно завоевала австрийские национальные юниорский и взрослый титулы.

В январе 2020 года Ольга Микутина заняла четвертое место на EduSport Trophy в Бухаресте и отобралась на чемпионат Европы 2020 года, проходивший в австрийском Граце. На этом турнире она заняла двадцать первое место в короткой программе, установив новый личный рекорд в 53,19 балла. После произвольной она финишировала на двадцать четвертом месте в общем зачете. Ольга Микутина завершила сезон на Кубке Егвирага в Венгрии, где завоевала золотую медаль на юниорском уровне. Она была назначена участвовать в чемпионате мира в Монреале, который должен был стать ее дебютом на взрослом чемпионате мира, но он был отменен в результате пандемии коронавируса.

Дебютировав на чемпионате мира в 2021 году в Стокгольме Ольга показала 11-й результат в короткой программе и 7-й — в произвольной программе, что позволило Ольге стать восьмой в общем зачёте.

Программы

Результаты

Примечания

Ссылки 
 Ольга Микутина на сайте ИСУ.

Фигуристы Австрии
Фигуристы Украины
Иммигрировавшие в Австрию с Украины
Фигуристы на зимних Олимпийских играх 2022 года